Op het Australian Open 2023 speelden de vrouwen in het dubbelspel van woensdag 18 tot en met zondag 29 januari 2023.

Toernooisamenvatting 
Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková uit Tsjechië waren de titelverdedigsters. Zij slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale ver­sloe­gen zij het als tiende geplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama en Ena Shibahara in twee sets. Het was hun veertiende gezamen­lijke titel (de zevende op de grandslam­toernooien). Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Siniaková acht.

Geplaatste teams

Belgen en Nederlanders

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2023